Монте Бељо има више значења:

 Монте Бељо (Еселчакан), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Монте Бељо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Бељо, Ел Теколоте (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Монте Бељо (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Монте Бељо (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Бељо (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Бељо (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Бељо (Јобаин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику